Александр Петрович Королёв (15 декабря 1953, Куйбышев — 2006) — советский футболист, полузащитник, нападающий, советский и российский футбольный тренер.

Карьера 

С 1971 по 1976 играл во второй лиге за ульяновскую «Волгу», затем выступал за «Динамо» (Ставрополь) и оренбургский «Газовик».

Во второй половине 1979 года сыграл 5 матчей в высшей лиге за куйбышевские «Крылья Советов», после чего завершил карьеру.

В 1982 году работал тренером, а затем и главным тренером «Газовика». В 1986 и 1989—1990 годах — главный тренер ульяновского «Старта». В 1991 году в первом круге чемпионата тренировал уфимский «Башсельмаш». В 1991—1994 годах — главный тренер «Текстильщика» (Ишеевка). В 1995—1996 годах — главный тренер саранской «Светотехники». В 1997—1998 годах — вновь главный тренер ульяновской «Волги». В 1999—2001 годах — главный тренер оренбургского «Газовика». В 2002—2004 годах — главный тренер челябинского «Зенита». В 2005 году был тренером в клубе «Лада»-СОК.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Волга» Ульяновск
Тренеры ФК «Мордовия»
Тренеры ФК «Челябинск»